Stormberg steht für:
 Stormberg (Südafrika), auch Stormberg Junction, Ort in der südafrikanischen Provinz Eastern Cape
 den Stormberg (Namibia), Berg in Namibia
 die Stormberge (auch Stormberg Mountains), Gebirgszug in der südafrikanischen Provinz Eastern Cape

Siehe auch:
 Schlacht von Stormberg
 Karoo-Hauptbecken #Stormberg-Gruppe (Stormberg Group)